Șendreni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Șendreni (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Șendreni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Șendreni (Iași), Dorf im Kreis Iași
 in der Republik Moldau:
 Șendreni (Nisporeni), Dorf im Rajon Nisporeni